Caret bezeichnet:

 einen Zirkumflex in der Typografie
 einen Textcursor im Computerbereich

Siehe auch:
 Caret Browsing
 Carette